Pásek může být:
 opasek
 páska
 pás
 magnetofonový pásek
 zavětrovací prvek v architektuře
 pásek (subkultura) – nekonformní mladý člověk v Československu padesátých let

příjmení
 Milan Pásek (1920–1990) – divadelní režisér, herec, pedagog

Reference

Externí odkazy